Фу — несколько омонимичных китайских фамилий (кланов).

Значения используемых в качестве фамилий иероглифов «фу»:
 福 — счастье.
 伏 — засада, лежать.
 傅 — учить, воспитывать.

Известные Фу 
 Фу, Марко (кит. 傅家俊, род. 1978) — профессиональный игрок в снукер из Гонконга.
 Фу Баожун (род. 1978) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Фу Бинь (кит.符宾) — китайский футболист, вратарь.
 Фу Гуйлинь, Мария (кит. 傅桂林 瑪利) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Фу Лэй (кит. 傅雷) — известный китайский переводчик, писатель, педагог и художественный критик.
 Фу Минся (кит. 伏明霞) — современная спортсменка.
 Фу Си (кит.: 伏羲) — легендарный первый император Китая (Поднебесной), божество — повелитель Востока.
 Фу Тешань, Михаил ( 傅铁山, 1931—2007) — архиепископ Китайской Патриотической церкви.
 Фу Хайфэн (, род. 1983) — китайский бадминтонист, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Фу Цзои (кит. 傅作义) — китайский военачальник, гоминьдановский генерал впоследствии перешедший на сторону коммунистов.
 Фу Цюанью (傅全有, 1930 г.р.) — китайский генерал, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Китая 1995—2002 г. Уроженец провинции Шаньси. Участник войны в Корее.
 Чарльз Фу — тайваньский архитектор и проектировщик.
 Фу Чжицянь 傅 志乾 (монашеское имя Ши Янь Шоу) — уроженец уезда Дэнфэн провинции Хэнань, монах Шаолиня, один из последних носителей традиционного стиля ушу хун цюань.
 Фу Чжихуань (род. 1938) — в 1998—2003 гг. министр железных дорог КНР. Академик Китайской инженерной академии.
 Фу Юаньхуэй — китайская спортсменка, призёрка чемпионата мира по плаванию.
 Фу Юйбинь (род. 1963) — китайский футболист, игрок национальной сборной Китая. Всю карьеру провёл в клубе «Ляонин».
 Фу Юэ 傅 — главный министр иньского вана У-дина, упоминается в Сы Шу.
 Фу, Уоррен — американский клипмейкер, иллюстратор и дизайнер.

Вымышленные 
 Фу Манчу— литературный персонаж, созданный английским писателем Саксом Ромером.

См. также 
 Сто фамилий